Алвите:

 Алвите — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага
 Алвите — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Визеу